Jimeno est un prénom hispanique, également devenu nom de famille. On trouve fréquemment la variante , ainsi que le patronyme , dont la terminaison en -ez indique la filiation : Jiménez, fils de Jimeno.

Étymologie 
Jimeno est une variante hispanique du nom biblique Siméon, ou Simon, de l'hébreu shim'on, « Dieu a entendu », dont la transcription grecque est Simeôn ou Simôn. Le prénom Simon a été popularisé par l'apôtre et martyr du , devenu saint, Simon le Zélote.

Jimena est le féminin du prénom Jimeno.

Prénom  
 Jimeno II Garcés ou Jimeno Garcés de Navarre (?-931), roi de Navarre qui a régné de 925 à 931.

Patronyme 

  o Sancho Jimenez, surnommé «El Giboso» (?-1173), militaire chrétien de la péninsule ibérique pendant le Moyen Âge, capitaine des milices du concejo d'Ávila ;
 Sancho Jimeno de Orozco (1640-1707), espagnol, gouverneur de Carthagène en Colombie, Seigneur du château de San Luis dans l'île de Tierrabomba.
  (1800-1874), organiste, maître de chapelle et compositeur espagnol ;
  (1817-1849), jésuite et compositeur espagnol, peut-être frère du précédent ;
 José Jimeno Agius (1835-1901), économiste et homme politique espagnol (dont le nom est aussi orthographié Gimeno) ;
  (1869-1947), photographe et réalisateur espagnol ;
 Pedro Ricardo Barreto Jimeno (1944-1971), prêtre jésuite péruvien, vicaire apostolique de Jaén et archevêque d'Huancayo ;
 , joueuse péruvienne de badminton (1960-) ;
 Will Jimeno (1967-), officier du Port Authority Police Department d'origine Colombienne qui a survécu aux attentats du  contre le World Trade Center de New-York. Enseveli sous les débris durant treize heures, il a néanmoins pu être sauvé. Son récit figure dans le film World Trade Center d'Oliver Stone ;
 Javier Jimeno, un joueur péruvien de badminton.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références 

Prénom espagnol
Patronyme hispanique